Мурув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опольский повят (силезский), Опольское воеводство. Население — 6013 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Буково
 Дембинец
 Грабице
 Грабчок
 Калы
 Млодник
 Мурув
 Нове-Будковице
 Околы
 Радомеровице
 Старе-Будковице
 Загвизьдзе

Соседние гмины 
 Гмина Добжень-Вельки
 Гмина Ключборк
 Гмина Лясовице-Вельке
 Гмина Лубняны
 Гмина Покуй
 Гмина Волчин

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Опольский повет Опольского воеводства